Константи́н Гу́бин:
 Губин, Константин Александрович (1897—1974) — советский журналист и редактор.
 Губин, Константин Яковлевич (1902—1989) — Герой Советского Союза.